Pylkkänen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Hilma Pylkkänen (1865-1947), femme de lettre finlandaise
 (né en 1963), administrateur artistique finlandais
Paavo Pylkkänen (né en 1959), philosophe de l'esprit finlandais
 (198-1988), compositeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois